Les Dombeyaceae forment une ancienne famille de plantes à fleurs, correspondant à peu près aujourd'hui à la tribu des Dombeyoidae au sein de la famille des Malvaceae.

Voir aussi 
 Dombeya

~Dombeyaceae
Famille de plantes (nom scientifique)